Aleteia (mitologia) — personagem da mitologia grega
 Aleteia (filosofia) — concepção filosófica
 Aleteia (plataforma) — plataforma de mídia social
 Operação Aletheia — operação policial deflagrada no Brasil, em 2016
 259 Aletheia — asteroide